Le musée du jouet ou musée des jouets peut désigner, notamment :

Belgique 
 Musée du jouet de Bruxelles.
 Musée du jouet de Ferrières.

Espagne 
 Museu del Joguet de Catalunya (Figueras)

France 
 Musée du jouet à Poissy en Yvelines.
 .
 Musée de la poupée et du jouet ancien à Wambrechies dans le département du Nord.
 Musée français de la carte à jouer à Issy-les-Moulineaux des Hauts-de-Seine.
 Musée du jouet à Colmar en Alsace.
 Musée des jouets à Montauban en Tarn-et-Garonne.

Pologne 
 Musée du jouet de Gdańsk

République tchèque 
 Musée des Jouets de Prague.

Royaume-Uni 
 Brighton Toy and Model Museum
 V&A Museum of Childhood à Londres

Suède 
 Musée du jouet de Stockholm.